Teobaldo IV de Blois
Teobaldo I de Navarra
Teobaldo de Castillon

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história